El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2005 (oficialmente Gauloises TT Assen) fue la novena prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2005. Tuvo lugar en el fin de semana del 23 al 25 de junio de 2005 en el Circuito de Assen en Assen (Países Bajos).

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Marco Melandri y Colin Edwards. Sebastián Porto ganó la prueba de 250cc, por delante de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. La carrera de 125cc fue ganada por Gábor Talmácsi, Héctor Faubel fue segundo y Mattia Pasini tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo
Paisesbajos
Países Bajos en 2005